Il torneo ha visto vincitore la coppia Daniel Nestor e Nenad Zimonjić che hanno battuto in finale Jonas Björkman e Kevin Ullyett.

Teste di serie

 Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinali)
 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (Vincitori)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (quarti di finale)
 Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (primo turno)
 Simon Aspelin /  Julian Knowle (primo turno)
 Martin Damm /  Pavel Vízner (primo turno)
 Arnaud Clément /  Michaël Llodra (ritirati)
 Jonas Björkman /  Kevin Ullyett (finale)

 Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (semifinali) 
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno) 
 Jeff Coetzee /  Wesley Moodie (secondo turno) 
 Marcelo Melo /  André Sá (terzo turno, ritirati) 
 František Čermák /  Jordan Kerr (terzo turno) 
 Maks Mirny /  Jamie Murray (terzo turno) 
 Christopher Kas /  Rogier Wassen (terzo turno) 
 Julien Benneteau /  Nicolas Mahut (terzo turno)

Tabellone

Legenda

Fase finale

Parte alta
Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa
Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 
 

Torneo di Wimbledon 2008
ATP Tour 2008